Gminy w USA:
 Lake Prairie (ang. Lake Prairie Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Marion
 Lake Prairie (ang. Lake Prairie Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Nicollet